USS Mississinewa ist der Name zweier Schiffe der United States Navy, benannt nach dem Mississinewa River:

USS Mississinewa (AO-59), ein Kriegsschiff der Cimarron-Klasse, das am 28. März 1944 in Dienst gesetzt wurde und am 15. November 1944 sank
USS Mississinewa (AO-144), ein Kriegsschiff der Neosho-Klasse in Dienst von 1955 bis 1991

Mississinewa